Supremo – album di Chino & Nacho del 2011
Supremo – personaggio dei fumetti della Marvel Comics
Supremo – personaggio della serie a fumetti indiana किस्से अमिताभ के pubblicata da Star Comics IBH
Supremo – personaggio della serie Dragon Ball